Cuello de paloma puede referirse a:
 el nombre común de la planta Fumaria capreolata; y
 el nombre común de la planta Fumaria officinalis.